Walt Lloyd – direttore della fotografia statunitense
Walt Lloyd – personaggio del serial televisivo Lost